Wappen von Frankfurt bezeichnet:

 Wappen der Stadt Frankfurt am Main, siehe Wappen der Stadt Frankfurt am Main
 Wappen der Stadt Frankfurt an der Oder, siehe Frankfurt (Oder)#Wappen
 Fahrgastschiff, siehe Wappen von Frankfurt (Schiff, 1995)
 Tanker der Hamburger Wappen-Reederei, siehe SCOT-8000-Klasse